Penelope A bezeichnet:

 Name einer 1972 gebauten Fähre, siehe Penelope A (Schiff, 1972)
 ehemaliger Name einer 1975 gebauten Fähre, siehe European Gateway